Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Jonathan Erlich che hanno battuto in finale Julien Benneteau e Lionel Roux per walkover.

Teste di serie

 František Čermák /  David Škoch (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)

 Tim Crichton /  Jack Waite (quarti di finale)
 Noam Behr /  Jonathan Erlich (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2002